Ingham hace referencia a:

 Ingham (Australia)

Inglaterra 
 Ingham (Lincolnshire)
 Ingham (Norfolk)
 Ingham (Suffolk)